El término organización político, asociación política o agrupación política puede hacer referencia a:

 Una institución política.
 Un movimiento político, como puede ser:
 Un partido político.
 Una coalición electoral.
 Una coalición política.
 Una agrupación de electores.
 La forma de Estado u organización territorial de un Estado (por ejemplo, federación, estado centralizado o estado regional).
 La forma de gobierno o sistema de gobierno (por ejemplo, monarquía o república).

[[Categoría:Organizaciones políticas].